Ernst Steindorff kan syfta på:

* Ernst Steindorff (1839–1895), tysk historiker
 Ernst Steindorff (1920–2018), tysk jurist